L'expression  fait référence à un hôtel temporaire bâti à l'aide de neige et de blocs de glace.

Parmi ces hôtels, on trouve :

Amérique 
 l’Hôtel de Glace, à Québec au Canada
 le Snow Village, à Montréal, au Canada

Europe 
 l’Icehotel, à Jukkasjärvi en Suède
 le Snow Castle, à Kemi en Finlande
 le Kirkenes Snow Hotel, à Finnmark en Norvège
 le Sorrisniva Igloo Hotel, à Alta en Norvège
 le Bâlea Lake Ice Hotel, sur les bords du lac Bâlea en Roumanie

Homonymie